Лос Лимонситос има више значења:

 Лос Лимонситос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонситос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонситос (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонситос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонситос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонситос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику